Kiviaho ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Johannes Kiviaho, Geburtsname von Carl Johannes Edwards (1914–1985), britischer Glaskünstler 
 Heikki Kiviaho (* 1966), schwedischer Musiker und Produzent 
 Henri Kiviaho (* 1994), finnischer Eishockeytorhüter 
 Jessica Kiviaho (* 1998), finnische Fußballtorhüterin 
 Robert Joel Kiviaho (Bob Kiviaho; * 1950), kanadischer Schachspieler 
 Tommy Kiviaho (* 1971), finnischer Eishockeyspieler